Mario Solimeno – ex calciatore italiano
 Raffaele Solimeno – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano